Ve 21. století (2001–2100) dojde ke 230 zatměním Měsíce: 87 polostínovým, 58 částečným a 85 úplným.

Zatmění jsou v tabulce rozdělena do cyklů lunárního kalendáře.

Legenda 

Kontakty: U1 až U4 jsou jednotlivé přesné okamžiky zatmění (viz obrázek).

Seznam zatmění Měsíce mezi lety 2001 až 2100 
Zatmění od srpna 1998 jsou v tabulce zahrnuta pro úplnost prvního cyklu zatmění.

Čas v druhém (Čas) a devátém (Kontakty) sloupci tabulky je uveden ve středoevropském čase. V platnosti středoevropského letního času je nutno přičíst jednu hodinu.

Reference 
Tento seznam byl sestaven s údaji vypočítanými Fredem Espenakem z GSFC (NASA). 

Údržba:Články s nekontrolovanými překlady
Astronomické seznamy
Zatmění Měsíce
Události 21. století